Хосе́ Луи́с Кучу́ффо (; род. 1 февраля 1961, Кордова, ум. 11 декабря 2004 в Баия-Сан-Блас, провинция Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, защитник. Чемпион мира 1986 года.

Биография 
Кучуффо в детстве мечтал стать инженером, однако в итоге выбрал профессию футболиста. Он начал выступать за скромную команду «Уракан» из родного города Кордова, а на национальном уровне дебютировал в клубе «Чако Фор Эвер», в котором выступал на правах аренды. Его уверенная игра привлекла внимание ряда более сильных команд и в 1981 году он уже был игроком Тальереса из Кордовы, одного из сильнейших клубов города, много лет выступавшего в элитном дивизионе чемпионата страны.

В 1982 году Кучуффо уже выступал за «Велес Сарсфилд». Он был одним из кандидатов на поездку на чемпионат мира 1982 года, но в итоге не попал в итоговую заявку. Долгое время талантливый центральный защитник не вызывался в сборную, однако перед чемпионатом мира 1986 года он сыграл свой первый матч за «Альбиселесте» и очень впечатлил своими действиями Карлоса Билардо.
После единственного вызова в сборную, я просил у Бога, чтобы именно меня включили в итоговую заявку из двадцати двух человек, которые поедут в Мексику… Я был в состоянии играть, и я хотел доказать, что выбор на меня пал не зря.

В итоге, Кучуффо уверенно провёл турнир и помог своей команде стать чемпионом мира. Это был единственный трофей в карьере футболиста. Также Кучуффо принял участие в Кубке Америки 1987 года (4-е место) и 1989 года, где аргентинцы выиграли бронзовые медали. Это был последний турнир за национальную команду для Хосе.

В 1987—1990 годах Кучуффо выступал за «Боку Хуниорс», однако был вынужден покинуть команду из-за конфликта с руководством. После трёх лет, проведённых во Франции в составе команды «Ним Олимпик», Кучуффо в 1993 году завершил карьеру в клубе «Бельграно», также представляющем родной для игрока город Кордову. Всего за карьеру провёл 354 матча, в которых забил 14 голов.

Впоследствии Кучуффо работал в основном помощником тренера в разных командах Кордовы. Тренировал он также детские и молодёжные команды.

Последний раз, когда Кучуффо был замечен на крупном событии, был Межконтинентальный кубок 2003 года. Тогда Хосе Луис прибыл в Иокогаму чтобы поддержать команду, за которую некогда выступал. «Бока Хуниорс» обыграла итальянский «Милан» в серии пенальти и стала лучшим клубом мира.

11 декабря 2004 года Кучуффо погиб на охоте в результате несчастного случая. Пуля, выпущенная его другом бывшим футболистом Оскаром Альберто Бельтрамо, попала в область печени Хосе. По пути в больницу Кучуффо умер.

Достижения 
 Чемпион мира (1): 1986

Ссылки 
 
 Статья о Кучуффо в Clarin

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Бельграно»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Ним»
Игроки ФК «Тальерес» Кордова
Чемпионы мира по футболу
Погибшие на охоте
Погибшие от неосторожного обращения с оружием
Застреленные в Аргентине